Alain Durel (né en 1941), directeur musical français.
 Alain Durel (né en 1961), écrivain et homme de théâtre français.
 Gaston Durel (1879-1954), peintre français. 
 Joachim Durel (1878-1939), homme politique français, militant socialiste en Tunisie.
 Philippe Durel (né en 1954), coureur cycliste français, professionnel de 1978 à 1980.

Voir aussi